Open steht für:

 Open (Film), Spielfilm von Jake Yuzna aus dem Jahr 2010
 Open, deutscher Ortsname von Opin, Polen

OPEN steht als Abkürzung für:
 Object-oriented Process, Environment and Notation, eine standardisierte Methode für objektorientierte Software-Entwicklung

Siehe auch:
 The Open Championship
 US Open (Begriffsklärung)
 Australian Open
 French Open
 Oppen

Abkürzung